

Voertuig 
 Hooiwagen (voertuig), een kar met hooi, of gebouwd om dat te vervoeren

Dieren 
 Hooiwagens of Opiliones, een orde van de spinachtigen

Diverse andere, langpotige dieren 
 Trilspinnen, worden soms verward met hooiwagens
 Langpootmuggen, ten onrechte aangeduid als vliegende hooiwagens
 Hooiwagenkrabben, diverse krabbensoorten uit de familie van de Inachidae

Kunst en cultuur 
 Hooiwagen-drieluik, een werk van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch
 Hooiwagen in wereldbol, een wandtapijt in het Koninklijk Paleis van Madrid
 Draaiorgel de Hooiwagen, een Nederlands draaiorgel
 De hooiwagen (Constable), een werk van de Engelse kunstschilder John Constable

Zie ook 
 Hooi